Curt Siodmak (1902-2000), écrivain de science-fiction et scénariste américain d'origine allemande.
 Robert Siodmak (1900-1973), réalisateur, scénariste, producteur de cinéma et acteur américain d'origine allemande.